11-е Южнотихоокеанские игры 1999 года прошли с 29 мая по 12 июня в городе Аганья, Гуам. В соревнованиях приняло участие около 3000 спортсменов из 21 страны Океании.

Страны-участницы 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 Западное Самоа

Виды спорта  
Archery 
  Лёгкая атлетика
  Бейсбол
  Баскетбол 
  Бокс
  Пляжный волейбол
  Гольф
  Дзюдо
  Каратэ
 Каноэ с аутригером 
  Нетбол
 Регби-7 
  Парусный спорт 
  Софтбол 
  Плавание
  Таэквондо 
  Триатлон 
 Подводная охота
  Настольный теннис 
  Теннис 
  Волейбол
  Тяжёлая атлетика 
  Борьба

Медальный зачёт

Ссылки 

 11-е Тихоокеанские игры на сайте foxsportspulse.com
 История игр на сайте foxsportspulse.com

Тихоокеанские игры
Спортивные соревнования на Гуаме
Май 1999 года
Июнь 1999 года
1999 год на Гуаме
1999 год в спорте